De Slenk (natuurreservaat), een natuurreservaat gelegen op landgoed Het Oostermaat, gemeente Deventer
 Verzorgingsplaats De Slenk (A50), een verzorgingsplaats aan de Rijksweg 50
 Verzorgingsplaats De Slenk (A67), een verzorgingsplaats aan de Rijksweg 67